przystawanie – w matematyce relacja równoważności definiowana w dowolnym systemie algebraicznym, w tym:
 przystawanie liczb całkowitych,
 przystawanie macierzy,
 przystawanie figur geometrycznych.

Zobacz też 
 kongruencja